Adelaida Sasko-Meiningenská (Adelaida Erna Karolína Marie Alžběta; 16. srpna 1891, Kassel – 25. dubna 1971, La Tour-de-Peilz) byla dcerou prince Fridricha Sasko-Meiningenského a jeho manželky Adelaidy z Lippe-Biesterfeldu. Sňatkem s princem Adalbertem Pruským se stala pruskou princeznou.

Původ a rodina 
Adelaida (přezdívaná „Adi“) se narodila jako dcera prince Fridricha Sasko-Meiningenského, mladšího syna vévody Jiřího II. Sasko-Meiningenského a jeho druhé manželky Feodory z Hohenlohe-Langenburgu. Adelaida měla pět sourozenců, včetně válečného zajatce Jiřího.

Sňatek 
Dvaadvacetiletá Adelaida se 3. srpna 1914 ve šlesvicko-holštýnském městě Wilhelmshaven provdala za o sem let staršího prince Adalberta Pruského, syna německého císaře Viléma II. Tentýž měsíc, 23. srpna, zemřel Adelaidin otec a již necelý měsíc po svatbě se objevila zpráva, že byl princ Adalbert zabit v bitvě v Bruselu. Zpráva však nebyla pravdivá a princ byl nezraněn. V březnu 1915 byl povýšen na kapitána v námořnictvu a majora v armádě.

Z čtyřiatřicetiletého manželství se narodily tři děti:

 1. Viktorie Marina (*/† 4. 9. 1915)
 2. Viktorie Marina (11. 9. 1917 Kiel – 21. 1. 1981 Taos)
 ⚭ 1947 Kirby William Patterson (24. 7. 1907 Springfield – 4. 6. 1984 tamtéž), rozvedli se v roce 1962
 3. Vilém Viktor (15. 2. 1919 Kiel – 7. 2. 1989 Donaueschingen)
 ⚭ 1944 Marie Antoinetta hraběnka z Hoyos (27. 6. 1920 Hohenthurm – 1. 3. 2004 Marbella)

Pozdější život 
Po abdikaci císaře Viléma II. na konci války v roce 1918, hledal princ Adalbert útočiště na své jachtě, udržované věrnou posádkou. Princezna Adelaida s dětmi se ho brzy pokusila následovat a odcestovala vlakem do Kielu. Opozdily se však a nakonec zůstali v Bavorsku u prince Jindřicha Bavorského (vnuka krále Ludvíka III.) a jeho manželky. Později se připojili k princi Adalbertovi.

Princezna Adelaida zemřela 25. dubna 1971 v La Tour-de-Peilz ve Švýcarsku. Manžel zemřel na tom samém místě o 23 let dříve.

Tituly a oslovení 
 '16. srpna 1891 – 3. srpna 1914: Její Výsost princezna Adelaida Sasko-Meiningenská
 3. srpna 1914 – 25. dubna 1971: ''Její královská Výsost princezna Adelaida Pruská

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Pruské princezny
Hohenzollernové
Wettinové
Narození 16. srpna
Narození v roce 1891
Narození v Kasselu
Úmrtí 25. dubna
Úmrtí v roce 1971
Úmrtí v La Tour-de-Peilz
Ženy